Kateřina z Lancasteru (angl. Catherine of Lancaster, šp. Catalina de Lancáster, 1372/3  hrad Hertford – 2. června 1418 Valladolid) byla kastilská královna, regentka Kastilského království a také nositelka Podvazkového řádu.

Život 
Narodila se v rozmezí června 1372 a března 1373jako dcera Jana z Gentu a jeho druhé choti Konstancie, dcery kastilského krále Petra Krutého. Jan z Gentu chtěl přes svou manželku uplatnit nárok na uvolněný kastilský trůn, který se podařilo získat Jindřichovi z Trastamáry.

V září 1388 byla Kateřina provdána za devítiletého kastilského infanta Jindřicha, který byl vnukem Jindřicha z Trastamáry. Jejich sňatek měl upevnit legitimitu dynastie Trastamára a pomohl ukončit španělskou epizodu stoleté války. Jindřich zdědil královskou korunu již roku 1390 a o tři roky později, po dosažení zletilosti, začal skutečně vládnout.

Král zemřel v prosinci 1406 a pověřil svého mladšího bratra Ferdinanda společně s Kateřinou regentstvím nad nezletilým následníkem. Neměli vždy stejné politické cíle. Ferdinand se zabýval vnitřní politikou království, zatímco Kateřina udržovala vztahy s Anglií a Portugalskem, kde byla královnou její nevlastní sestra Filipa z Lancasteru. Roku 1412 se švagr stal králem Aragonie a již roku 1416 zemřel. Kateřina zůstala na správu země sama. Dle současníků byla královna vdova velmi urostlá a trápila ji tloušťka a láska k alkoholu. Regentství se kvůli svému zdravotnímu stavu vzdala a zemřela v červnu 1418. Byla pohřbena v královské kapli v katedrále v Toledu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Lancasterové
Trastámarové
Kastilské královny
Leónské královny
Galicijské královny
Asturijské kněžny
Kastilští regenti
Regentky
Dámy Podvazkového řádu
Narození ve 14. století
Narození 31. března
Narození v Hertfordshiru
Úmrtí v roce 1418
Úmrtí 2. června
Úmrtí ve Valladolidu
Pohřbení v katedrále v Toledu
Ženy